Heuflera är ett släkte av svampar. Heuflera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heuflera